Cantonul Marnay este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Avrigney-Virey || align="right" | 332 || align="right" | 70150 || align="right" | 70045
|-
| Bay || align="right" | 76 || align="right" | 70150 || align="right" | 70057
|-
| Beaumotte-lès-Pin || align="right" | 239 || align="right" | 70150 || align="right" | 70060
|-
| Bonboillon || align="right" | 103 || align="right" | 70150 || align="right" | 70075
|-
| Brussey || align="right" | 203 || align="right" | 70150 || align="right" | 70102
|-
| Chambornay-lès-Pin || align="right" | 335 || align="right" | 70150 || align="right" | 70119
|-
| Charcenne || align="right" | 329 || align="right" | 70700 || align="right" | 70130
|-
| Chenevrey-et-Morogne || align="right" | 183 || align="right" | 70150 || align="right" | 70150
|-
| Courcuire || align="right" | 129 || align="right" | 70150 || align="right" | 70181
|-
| Cugney || align="right" | 156 || align="right" | 70700 || align="right" | 70192
|-
| Cult || align="right" | 158 || align="right" | 70150 || align="right" | 70193
|-
| Étuz || align="right" | 563 || align="right" | 70150 || align="right" | 70224
|-
| Hugier || align="right" | 81 || align="right" | 70150 || align="right" | 70286
|-
| Marnay || align="right" | 1 287 || align="right" | 70150 || align="right" | 70334
|-
| Pin || align="right" | 569 || align="right" | 70150 || align="right" | 70410
|-
| Sornay || align="right" | 235 || align="right" | 70150 || align="right" | 70494
|-
| Tromarey || align="right" | 102 || align="right" | 70150 || align="right" | 70509
|-
| Vregille || align="right" | 140 || align="right" | 70150 || align="right" | 70578
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône